Okręty US Navy o nazwie USS "Nanticoke":
 Pierwszy USS "Nanticoke" (AOG-66) był zbiornikowcem. Zwodowany w 1945. Nabyty przez marynarkę argentyńską w służbie do 1985.
 Drugi USS "Nanticoke" (YTB-803) był dużym holownikiem portowym. Zwodowany w 1969 i skreślony w 1999.

Nanticoke